Tosa – rasa psa.
 Tosa – pancernik Japońskiej Cesarskiej Marynarki Wojennej.
 Tosa – miasto położone w prefekturze Kōchi w Japonii.
 Tosa – dawna domena feudalna w Japonii
 Tosa – japońska szkoła malarstwa